Dave Donaldson : économiste
  : joueur de football australien
  : joueur de football né en 1911
  : joueur de football né en 1941
  : joueur de football né en 1954
  : artiste écossais (1916–1996),
  : compositeur néo-zélandais né en 1960